Gensac (Gironde)
Gensac (Hautes-Pyrénées)
Gensac (Tarn-et-Garonne)
ook:
Gensac-de-Boulogne,  Haute-Garonne
Gensac-la-Pallue,  Charente
Gensac-sur-Garonne,  Haute-Garonne